Neudeutschland steht für folgende Organisationen:

 Bund Neudeutschland
 NeuDeutschland , Vereinigung des Politaktivisten Peter Fitzek (Wittenberg)